The Witcher (boekenreeks) of De Hekser, een boekenreeks van Andrzej Sapkowski
The Witcher (computerspelserie), een computerspelserie gebaseerd op bovenstaande boekenreeks
The Witcher (computerspel), eerste computerspel in bovenstaande serie
The Witcher 2: Assassins of Kings, tweede spel in bovenstaande serie
The Witcher 3: Wild Hunt, derde spel in bovenstaande serie
The Witcher (televisieserie), Amerikaanse Netflix-serie uit 2019

Zie ook 
 Wiedźmin